Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс. 

Мартіна Хінгіс виграла свій другий титул на цьому турнірі, у фіналі перемігши Вільямс з рахунком 6–4, 6–0.

На цьому турнірі свій останній матч зіграла 22-хразова переможниця турнірів Великого шолома Штеффі Граф. Граф відмовилась від подальшої боротьби на початку третього сету в своєму першому матчі на турнірі проти Емі Фрейзер. Після років боротьби проти травм вона завершила професійну кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Другий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=4
| RD1-team1= Анна Кремер
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Павлина Стоянова
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Морін Дрейк
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Мелісса Маззотта
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=0
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=66
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Катарина Среботнік
| RD1-score6-1=78
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Кімберлі По
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=0
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=7
| RD1-team8= Кара Блек
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Анна Кремер
| RD2-score1-1=0
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Морін Дрейк
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Алісія Молік
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Юлія Абе
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Тіна Кріжан
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Tu Dong
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Джанет Лі
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Еллісон Бредшоу
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Анке Губер
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=8
| RD2-team1=

Посилання 
 ITF singles results page 

1999
TIG Classic, одиночний розряд